Клявиня () — латышская фамилия (женская форма фамилии Клявиньш). Известные носительницы:
 Клявиня, Илга (род. 1941) — латвийская, ранее советская, шахматистка.
 Клявиня, Паулине — ливская поэтесса и переводчик.
 Клявиня, Элита — актриса Нового рижского театра под руководством А. Херманиса.
 Кестере-Клявиня, Леонарда — актриса.